Annia Galeria Faustina
 Faustyna Starsza
 Faustyna Młodsza